María Olimpia de Grecia (en griego: Μαρία Ολυμπία comúnmente conocida como Olimpia de Grecia) (Nueva York, Estados Unidos, 25 de julio de 1996) es la  primogénita y única hija de los príncipes herederos de Grecia, Pablo y Marie-Chantal de Grecia, y por ello le corresponde el tratamiento de Alteza Real.

Primeros años 
Maria-Olympia (María-Olimpia) de Grecia nació el 25 de julio de 1996 en Nueva York, Estados Unidos,  hija de Pablo de Grecia y de su esposa, la británica Marie-Chantal de Grecia, y primera nieta de los derrocados reyes Constantino II y Ana María de Grecia. Es miembro de la Familia Real Griega y la primera de cinco hermanos. Sus hermanos menores son los príncipes Constantine Alexios, Achileas Andreas, Odysseas Kimon y Aristides Stavros.

Estudió Historia del Arte, teatro, fotografía, y diseño gráfico en un colegio privado en Suiza para seguir una carrera en el arte o la moda. Realizó una pasantía en el departamento de costura de Dior a los 17 años.

La joven se graduó en mayo de 2019 en la prestigiosa escuela Gallatin, perteneciente a la Universidad de Nueva York.

Bautizo 
Fue bautizada el 22 de diciembre de 1996 en la Catedral patriarcal de San Jorge, bajo el rito ortodoxo, al igual que sus otros cuatro hermanos. Sus padrinos fueron el rey Carlos III , su tía paterna, Alexia de Grecia, Miguel de Grecia y su tía materna Pia Getty.

Carrera en la moda 
Ha desfilado para Teen Vogue, Town & Country, Tatler, Hello, ¡Hola!, y W. En junio de 2017, Olimpia desfiló para Dolce & Gabbana.

Títulos 
 25 de julio de 1996 - presente: Su Alteza Real, la princesa Maria-Olimpia de Grecia y Dinamarca.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas griegas 
  Dama gran cruz de la Orden de las Santas Olga y Sofía.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Princesas de Grecia de Grecia del siglo XX de la casa de Glücksburg
Princesas de Grecia de Grecia del siglo XXI de la casa de Glücksburg
Personas de Nueva York (estado)
Damas grandes cruces de la Orden de las Santas Olga y Sofía